Europamästerskapen i simsport 1989 var de 19:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Bonn, Västtyskland från den 15 augusti till den 20 augusti 1989.

Medaljfördelning

Referenser 

1989 i Västtyskland
1989
Sportevenemang i Bonn
Sportåret 1989
Internationella sportevenemang i Västtyskland